Кари́на Була́товна Минга́зова () — российская футболистка, полузащитница.

Биография 
Начала выступать на взрослом уровне в 2018 году, когда её клуб — ижевское «Торпедо» — проводил дебютный сезон в высшей лиге. Свой первый матч на высшем уровне спортсменка сыграла 29 сентября 2018 года против ЦСКА, заменив на 84-й минуте Алину Лихота. В первом сезоне провела два матча, в обоих выходила на замены. В 2019 году сыграла 7 матчей в высшей лиге, в том числе трижды выходила в стартовом составе.

Примечания 

Футболистки России
Игроки ЖФК «Торпедо» Ижевск